Плотыча — топоним:

Украина 

 Тернопольская область
 Плотыча — село,  Козовский район
 Плотыча — село,  Тернопольский район